Хорошхин — русская фамилия. Известные носители:

 Хорошхин, Александр Павлович (?—1875) — подполковник Уральского казачьего войска, участник Среднеазиатских походов, этнограф и военный писатель
 
 Хорошхин, Михаил Павлович (1844—1898) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, писатель, наказной атаман Забайкальского казачьего войска